Das Patrozinium des Heiligen Sturmius tragen folgende Kirchengebäude:
 St. Sturmius (Rinteln), Niedersachsen
 St. Sturmius (Fulda), Hessen 
 St. Sturmius (Hohenroda), Hessen 
 St. Lullus-Sturmius, Bad Hersfeld, Hessen